

Marque 

 Acton Canada,  est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de chaussures de sécurité pour les secteurs industriels et les activités de plein air

Personne 

famille
 Famille Acton est une vieille famille catholique britannique  ;

personnalités
 Amy Acton (1960-), première femme directrice du département de la santé de l'Ohio  ;
 Brian Acton (1972-), développeur informatique américain ;
 Brigitte Acton (1985-), skieuse alpine canadienne ;
 Carlo Acton (1829-1909), pianiste et compositeur italien ;
 Emmerik Acton (1834-1901), officier militaire italien, vice-amiral de la Regia Marina ;
 Ferdinando Acton (1832-1891), amiral, noble et homme politique italien, ministre de la Marine de 1879 à 1881 ;
 Guglielmo Acton (1825-1896), militaire et sénateur italien ;
 Harold Acton (1904-1994), écrivain, universitaire, sinologue, collectionneur d'art et dilettante anglo-américain ;
 John Acton (6e baronnet) (1736-1811), homme politique italien ;
 John Emerich Edward Dalberg-Acton ou Lord Acton (1834-1902), historien et homme politique anglais.

Angleterre 
 Acton (Cheshire)
 Acton (Dorset)
 Acton (Londres)
 Acton (Middlesex)
 Acton (Northumberland)
 Acton (Staffordshire)
 Acton (Shropshire)
 Acton (Suffolk)
 Acton (Worcestershire)

Amérique du Nord 
 Acton (Californie)
 Acton (Maine)
 Acton (Indiana), petite ville de l'Indiana, fusionné avec Indianapolis
 Acton (Massachusetts)
 Acton, ville de l'Ontario, au Canada
 Acton, municipalité régionale de comté du Québec, Canada
 Acton Vale, ville du Québec, Canada

Australie 
 Acton, quartier dans le nord de Canberra

Organisme 
 Institut Acton, institut consacré à l'étude de la loi naturelle et de la pensée sociale chrétienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais